Grapenthin ist der Nachname von

 Hans-Ulrich Grapenthin (* 1943), Fußballspieler aus der DDR
 Ina Grapenthin (* 1968), Ruderin aus der DDR